Тийо

Топоним 
 Тийо — город в южной части Эфиопии.

Фамилия 
 Жан Огюст Мари Тийо (1875-1956) — французский исследователь Африки, член Парижской АН.

См. также 
 Тийо Сога (1829-1871) — первый представитель коренного населения Южной Африки, получивший университетское образование и принявший сан священника; один из родоначальников литературы на языке исикоса.
 Тийон, Шарль (1897-1993)  — французский политический и военный деятель.